Slovo mediace má více významů:

 Mediace – pokojný způsob řešení konfliktů mezi lidmi
 Mediace (mediální studia) – proces zprostředkování sdělení prostřednictvím médií